Антал Регуль () (1819, Зирц —1858, Будапешт) — один из основоположников венгерского финно-угороведения, лингвист и этнограф, составитель первого чувашско-венгерского словаря, переводчик на венгерский язык Калевалы. Будучи студентом Венгерского королевского университета, в 1839 году в Швеции познакомился с фенноманом Адольфом Арвидссоном. 

В 1841 году прибыл в Санкт-Петербург с целью отыскать в России свидетельства, что венгры принадлежали к одному с финнами племени. После изучения финского и саамского языков с 1843 по 1845 год совершил путешествие по Уралу от Перми до берега Северного Ледовитого океана и обратно, где собирал этнографические и лингвистические материалы по марийцам, эрзянам, манси и ханты. А. Регули впервые доказал родство венгерского, хантыйского и мансийского языков. В 1898 году маршрут экспедиции Антала Регули был повторён другим венгерским этнографом и лингвистом Йожефом Папай.

В июне 1848 году он получил место библиотекаря в библиотеке Венгерского университета.

В честь исследователя названа одна из гор Исследовательского хребта в Приполярном Урале.

Примечания

Литература 
 Федотов М. Р. Исследователи чувашского языка. — Чебоксары, 1987

Ссылки 
 Исследователи обско-угорских языков
 Экспедиция Йожефа Папай 

Уралисты
Лингвисты Венгрии
Этнографы Венгрии